Okręty kanadyjskie o nazwie HMCS „Chignecto”
 Pierwszy HMCS „Chignecto” (J160) był trałowcem typu Bangor z okresu II wojny światowej. W służbie w latach 1941-1945.
 Drugi HMCS „Chignecto” (MCB 156) był trałowcem typu Bay. W służbie pomiędzy grudniem 1953 a marcem 1954 roku. Sprzedany Francji.
 Trzeci HMCS „Chignecto” (MCB 160) był trałowcem typu Bay. W służbie w latach 1957-1998.

Bibliografia 
 

Chignecto